Sysert (stad), een stad in Rusland
 Sysert (rivier), een rivier bij deze stad